Stati Uniti d'America
Fruitland – città della Contea di Payette, Idaho
Fruitland – città della Contea di Muscatine, Iowa
Fruitland – città della Contea di Wicomico, Maryland
Fruitland – township della Contea di Muskegon, Michigan